Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute à Surbiton du 26 au .

Greer Stevens remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Greer Stevens.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Surrey
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Surrey